The Pinnacles steht für:

 The Pinnacles (Dorset), Brandungspfeiler auf der Isle of Purbeck, England
 The Pinnacles (British Columbia), , Berg in den Monashee Mountains, British Columbia, Kanada
 The Pinnacles (Neuseeland), , Berg auf der Coromandel Peninsula, Neuseeland
 The Pinnacles (Atherton Tablelands) (auch Seven Sisters), Vulkankegel im Atherton Tablelands, Queensland, Australien 
 The Pinnacles, anderer Name für Teewah Coloured Sands, Sandsteinformation in Queensland, Australien
 The Pinnacles, Kalksteinsäulen im Nambung-Nationalpark, Western Australia, Australien, siehe Nambung-Nationalpark #The Pinnacles

Siehe auch:
 Pinnacles-Nationalpark, Naturschutzgebiet in Kalifornien, Vereinigte Staaten
 The Pinnacle